Aceasta este o listă a orașelor din Ghana. ordonată după populație. Lista include toate așezămintele omenești cu peste 5000 de locuitori.

Note

Legături externe
 Statisticile populației Ghanei

 

Ghana